Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, een stadsdeel van München
Obersendling (metrostation), een station van de metro van München